Сильвио Аджич (; ) — немецкий футболист, вингер.

Клубная карьера 
Молодёжную карьеру провёл в клубе «Кайзерслаутерн». В 1998 году стал получать вызов во вторую и основную команды «красных дьяволов». 30 сентября 2000 года дебютировал в Бундеслиге, выйдя на замену на 68 минуте в матче против «Энерги Котбус». Свой первый гол в высшем немецком дивизионе забил в своём первом сезоне в матче против «Гамбурга».

В 2003 году перешёл в состав команды «Любек» из Второй Бундеслиги. После вылета клуба в региональную лигу, Аджич стал игроком «Унтерхахинг», где сыграл 32 матча и забил гола.

Сезон 2006/07 провёл в «Кобленце», где не смог заиграть, сыграв 4 матча. Также играл за «Оггерсхайм», «Айленбург» и «Альтлайнинген». С 2015 года играет за «Нидеркирхен».

Достижения 
 Финалист Кубка Германии: 2002/03

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footballfacts.ru
 Профиль на сайте weltfussball.de
 Профиль на сайте fussballdaten.de
 Профиль на сайте dfb.de
 Профиль на сайте kicker.de

Футболисты Германии
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Любек»
Игроки ФК «Унтерхахинг»
Игроки ФК «Кобленц»